I Dossi ima više značenja:
 I Dossi, Alessandria
 I Dossi, Piacenza